Багратуни () — фамилия представителей древнего армянского княжеского рода Багратидов (Багратуни).

Известные носители:
 Багратуни, Арсен (1790—1866) — армянский поэт и переводчик.
 Багратуни, Ваган Вачеевич (1938—1991) — советский актёр, режиссёр, педагог, народный артист РСФСР.
 Багратуни, Георгий Рубенович (1918—1980) — министр монтажных и специальных строительных работ УССР.
 Багратуни, Саак (ум. 482) — князь из рода Багратуни, армянский полководец, участвовавший в восстании армян против персов, возглавленном Вааном Мамиконяном.
 Багратуни, Яков Герасимович (1879—1943) — генерал-майор русской армии, генерал армии Армении.